Таганово — название населённых пунктов в России:

 Таганово — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Таганово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Таганово — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Таганово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Таганово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.